D’Hollander ist der Familienname folgender Personen:

 Berten D’Hollander, belgischer Querflötist und Hochschullehrer
 Glenn D’Hollander (* 1974), ehemaliger belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Hollander